Joseph Bonomi ist der Name folgender Personen:

* Joseph Bonomi der Ältere (1739–1808), italienischer Architekt und Zeichner
 Joseph Bonomi der Jüngere (1796–1878), englischer Bildhauer, Ägyptologe und Museumskurator